Wim van Helden (schrijver), schrijver van detectives
 Wim van Helden (dj), radio-dj op Q-Music